XI Летняя Универсиада была проведена в Бухаресте (Румыния) с 19 по 30 июля 1981 года. В соревнованиях участвовало 2912 человек из 86 стран. Основные этапы проводились на стадионе Лия Манолиу в Бухаресте. За 11 дней мероприятие посетило около 200 000 зрителей.

Медальный зачет 

|- style="background:#ccccff"
|-
||1|||| 40|| 36|| 33|| 109
|- style="background:#ccccff"
||2|| Румыния|||30 ||17 ||20 ||67
|-
||3|||| 29|| 18|| 9|| 56
|-
||4|||| 10 ||8 ||3 ||21
|-
||5|||| 6 ||4 ||3 ||13
|-
||6|||| 4|| 6 ||1 ||11
|-
||7|||| 3 ||2 ||2 ||7
|-
||8|| ||2 ||2 ||4 ||8
|-
||9|||| 2 ||1 ||3 ||6
|-
||10||||2 ||1 ||2 ||5
|-
||11|||| 1 ||3 ||2 ||6
|-
||12|||| 1|| 2 ||2 ||5
|-
||13|||| 1 ||2 ||1 ||4
|-
||14||||1 ||0|| 4 ||5
|-
||15|||| 1|| 0|| 0 ||1
|-
||15|||| 1 ||0 ||0 ||1
|-
||17|| Болгария||0 ||4 ||5 ||9
|-
||18||||0 ||3 ||10 ||13
|-
||19|||| 0 ||3 ||2 ||5
|-
||20|||| 0 ||1 ||4 ||5
|-
||21|||| 0 ||1 ||3 ||4
|-
||22|||| 0 ||1 ||0 ||1
|-
||22|||| 0 ||1 ||0 ||1
|-
||22|||| 0 ||1 ||0 ||1
|-
||22|||| 0 ||1 ||0 ||1
|-
||26||||0 ||0 ||1 ||1
|-
||26||||0 ||0 ||1 ||1
|-
||26||||0 ||0 ||1 ||1
|-
||26||||0 ||0 ||1 ||1
|-
||26|| Монголия||0 ||0 ||1 ||1
|- class="sortbottom"
!colspan=2| Всего || 133 ||117 ||117 ||367
|}

Ссылки 
 История универсиад — сайт FISU

Летняя Универсиада 1981